Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Helena:

  – cannoniera varata nel 1897 e radiata nel 1932
  – incrociatore leggero della classe St. Louis, varato nel 1938 e radiato nel 1943
  – incrociatore pesante della classe Baltimore, varato nel 1945 e radiato nel 1963
 - sottomarino nucleare d'attacco della classe Los Angeles, varato nel 1987 e ancora in servizio attivo